Descat est un patronyme porté notamment par :

 Constantin-Achille Descat (1812-1878), industriel et homme politique français ;
 Hugo Descat (né en 1992), joueur de handball français ;
 Louis-Joseph Descat (1800-1869), homme politique français.

Homonymie de patronyme